Stanisław Kraiński (1898-1945) – chorąży Wojska Polskiego II RP, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Kraiński (1905-1940) – kapitan broni pancernych Wojska Polskiego II RP, ofiara zbrodni katyńskiej